Der Unicodeblock Alwanisch (engl. Caucasian Albanian, U+10530 bis U+1056F) enthält die Schriftzeichen des alwanischen Alphabets.

Liste 
Das Zeichen U+1056F hat die allgemeine Kategorie "andere Punktion" und die bidirektionale Klasse "links nach rechts", alle andern haben die Kategorie "anderer Buchstabe" und die Klasse "links nach rechts".

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch,  kB)